Ben Weider (1923 - 2008), cofundador de la Federació Internacional de Culturisme i Fitness (IFBB) 
 Joe Weider (1919), cofundador del Canadà de la Federació Internacional de Cultura (IFBB)